JPT – codice aeroportuale IATA dello Houston Park Ten Heliport, Houston, Stati Uniti